Заводянка — присілок, Чишминський район, Башкортостан, Росія
 Заводянка — село, Сватівський район, Луганська область, Україна